Friedrich Wilhelm Riemer (1774-1845), een Duits filoloog en schrijver; secretaris van Goethe
 Hanneke Riemer (1960), een Nederlands actrice
 Roy de Riemer (1932-1994), een Nederlands journalist, schrijver en dichter

Als voornaam:
 Riemer van der Velde (1940), voorzitter van de voetbalclub sc Heerenveen